Драге (нем. Drage) — топоним.

 Драге (Северная Фризия) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Драге (Штайнбург) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Драге (Эльба) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.